Mansi ist der Familienname von:
 Amr Mansi (* 1982), ägyptischer Squashspieler
 Giovanni Domenico Mansi (1692–1769), italienischer Kirchenhistoriker
 Luigi Mansi (* 1952), italienischer Geistlicher, Bischof von Andria
 Maurizio Mansi (* 1965), italo-kanadischer Eishockeyspieler und -trainer

Mansi bezeichnet geographisch:
 Mansi (Bihar), Ort im indischen Bundesstaat Bihar
 Mansi (Myanmar), Ort im Kachin-Staat
 den Mansi (Ankobra), Nebenfluss des Ankobra in Ghana

Mansi ist auch:
 die Eigenbezeichnung des ugrischen Volkes der Mansen
 der Name der Villa Mansi des Architekten Muzio Oddi

Siehe auch:
Mansische Sprache
Mansie